

Personnalités 

 Ana Usabiaga (née en 1990), coureuse cycliste espagnole ;
 Irene Usabiaga (née en 1993), coureuse cycliste espagnole ;
  (né en 1981), acteur espagnol ;
  (1939-2018), homme d'affaires et homme politique mexicain, député ;
  (1879-1953), homme politique espagnol, député.